Sinaj může znamenat:

 Sinaj – zkrácené označení pro Sinajský poloostrov
 Sinaj (hora) – hora v Izraeli
 Sinaj (biblická hora)

příjmení
 Jakov Sinaj – ruský matematik

Externí odkazy